Miguel Román Valdivia, político y contador peruano
 Miguel Román, político y abogado mexicano
 Miguel Román, boxeador mexicano